Als Europameisterschaft 1957 oder EM 1957 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1957 stattfanden:

 Baseball-Europameisterschaft 1957 in Deutschland
 Basketball-Europameisterschaft 1957 in Sofia (Bulgarien) 
 Dreiband-Europameisterschaft 1957/1 in Lissabon (Portugal) wegen Verbandstreitigkeiten wurden zwei EMs in 1957 ausgetragen
 Dreiband-Europameisterschaft 1957/2 in Antwerpen (Belgien) wegen Verbandstreitigkeiten wurden zwei EMs in 1957 ausgetragen
 Eishockey-Europameisterschaft 1957 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1957 in Moskau (UdSSR)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1957 in Wien (Österreich)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1957 in Oslo (Norwegen)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1957 in Katowice (Polen)
 Europäische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1957 in Baden (Österreich)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1957 in Rotterdam (Niederlande)
 Kanurennsport-Europameisterschaften 1957 in Gent, (Belgien)
 Ruder-Europameisterschaften 1957 in Duisburg (Deutschland)
 Turn-Europameisterschaften 1957 (Frauen) in Bukarest (Rumänien)
 Turn-Europameisterschaften 1957 (Männer) in Paris (Frankreich)

!Europameisterschaft
1957